L'opisthosome est la région postérieure du corps des chélicérés (ou chélicérates) résultant de la fusion du mésosome et du métasome ; c'est l'équivalent de l'abdomen des insectes dont il se distingue par la présence des organes respiratoires et cardiaque. L'opisthosome ne porte aucun autre appendice que les filières, par opposition au prosome qui porte tous les autres appendices : ambulatoires, oraux et post-oraux. Il compte jusqu'à douze métamères plus le telson chez les scorpions. Chez les araignées, c'est cette région qui porte les filières.

Voir aussi 
 Céphalothorax

Arachnologie
Anatomie des arthropodes